Шти́лике () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штилике, Сандро (род. 1986) — немецкий саночник, участник зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Штилике, Ули (род. 1954) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника, тренер.